In Cold Blood („Kaltblütig“) steht für:

 In Cold Blood, Originaltitel von Kaltblütig (Truman Capote), Roman von Truman Capote (1965)
 In Cold Blood, Originaltitel von Kaltblütig (Film), US-amerikanischer Film von Richard Brooks (1967)
 In Cold Blood (1993), US-amerikanischer Film von James Glickenhaus 
 In Cold Blood (1996), US-amerikanisch-kanadischer Film von Jonathan Kaplan 
 In Cold Blood (Johnny-Thunders-Album), Album von Johnny Thunders (1983)
 In Cold Blood (Malevolent-Creation-Album), Album von Malevolent Creation (1997)
 In Cold Blood (Spiel), Videospiel 

Siehe auch:
 Cold Blood